Der Brasil Tennis Cup 2013 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Florianópolis. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 24. Februar bis zum 3. März 2013 statt. In der gleichen Woche fanden in Acapulco ebenfalls als International Turnier der WTA Tour 2013 die Abierto Mexicano Telcel und in Kuala Lumpur die BMW Malaysian Open 2013 statt.

Das Einzel gewann Monica Niculescu gegen Olga Putschkowa mit 6:2, 4:6 und 6:4. Den Doppelwettbewerb gewannen die topgesetzten Anabel Medina Garrigues und Jaroslawa Schwedowa. Sie schlugen im Endspiel das ungesetzte Duo Anne Keothavong und Walerija Sawinych mit 6:0 und 6:4.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Brasil Tennis Cup 2013 fand vom 24. bis zum 26. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Florianópolis